Saint-Nicolas is de Franse benaming van de heilige Nicolaas van Myra. De naam komt terug in namen van plaatsen en kerkgebouwen (voor kerken zie doorverwijspagina Sint-Niklaaskerk).

Saint-Nicolas (België), een plaats in de provincie Luik
 Saint-Nicolas (Namen), een voorstad van Namen stad
 als Franse benaming van Sint-Niklaas, stad in Oost-Vlaanderen

Saint-Nicolas (Sainte-Marie-Kerque) of Saint-Nicolas-sur-l'Aa, een dorp in de gemeente Sainte-Marie-Kerque in Pas-de-Calais

 Saint-Nicolas (Pas-de-Calais) of Saint-Nicolas-lez-Arras
ook:
Saint-Jean-Saint-Nicolas, Hautes-Alpes 
Saint-Nicolas-aux-Bois, Aisne 
Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime
Saint-Nicolas-d'Attez, Eure 
Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, Seine-Maritime
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Indre-et-Loire
Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Lot-et-Garonne
Saint-Nicolas-de-la-Grave, Tarn 
Saint-Nicolas-de-la-Haie, Seine-Maritime
Saint-Nicolas-de-la-Taille, Seine-Maritime
Saint-Nicolas-de-Macherin, Isère 
Saint-Nicolas-de-Pierrepont, Manche 
Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-Moselle
Saint-Nicolas-de-Redon, Loire-Atlantique
Saint-Nicolas-des-Biefs, Allier 
Saint-Nicolas-des-Bois (Manche)
Saint-Nicolas-des-Bois (Orne)
Saint-Nicolas-des-Laitiers, Orne 
Saint-Nicolas-des-Motets, Indre-et-Loire
Saint-Nicolas-de-Sommaire, Orne 
Saint-Nicolas-du-Bosc, Eure 
Saint-Nicolas-du-Pélem, Côtes-d'Armor
Saint-Nicolas-du-Tertre, Morbihan
Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube)
Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie)
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Côte-d'Or

Saint-Nicolas (Valle d'Aosta), een gemeente in Italië

Saint-Nicolas (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland

Zie ook 
 Nicolaas van Myra, met wie meestal Sint Nicolaas bedoeld wordt
 Sint-Niklaaskerk of (Sint-)Nicolaaskerk